Miyasaka steht für:

 (3555) Miyasaka, Asteroid des Hauptgürtels

Miyasaka ist der Familienname folgender Personen:

 Kaede Miyasaka (* 1992), japanische Dreispringerin
 Masaki Miyasaka (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Seidai Miyasaka (* 1955), japanischer Astronom
 Takashi Miyasaka (* um 1955), japanischer Jazzmusiker
 Tsutomu Miyasaka (* 1953), japanischer Chemieingenieur